Altiplano est un mot espagnol qui signifie plaine d’altitude en espagnol.

Un altiplano est un plateau intramontagneux élevé, situé entre deux ou plusieurs chaînes montagneuses récentes, mais formées à une époque différente.

Toponyme 

 Altiplano, plateau andin qui s'étend sur quatre pays, l'Argentine, le Pérou, la Bolivie et le Chili ;
 Altiplano cundiboyacense, plateau andin qui s'étend en Colombie ;
 Plaque de l'Altiplano, microplaque tectonique entre le sud du Pérou et le nord du Chili au contact de la plaque Pacifique, et les Andes boliviennes ;
 , comarque espagnole de la province de Murcie.

Oeuvre 

 Altiplano, film de Peter Brosens et Jessica Woodworth

Autres 
 Altiplano, nom de plusieurs groupes de Musique andine, notamment au Chili et en Bolivie
 La , située à Almoloya de Juárez, au Mexique